(Primul titlu)
| locul 2             = {{}}
| locul 3             = {{}}
| locul 4             = {{}}
| meciuri             = 
| goluri              = 
| sezonul viitor      = Campionatul Mondial de Minifotbal 2021
| sezonul precedent   = Campionatul Mondial de Minifotbal 2017
}}

Campionatul Mondial de Miniftobal 2019 este cea de-a treia ediție a Campionatului Mondial de Minifotbal, care s-a desfășurat în perioada 6-15 octombrie 2019 în Australia.

Echipe calificate

Africa:

 

America:

Europa:

 
 

Asia:

Oceania:

Urnele valorice

Faza grupelor
La finalul meciurilor din grupă echipele naționale care reușesc să se claseze pe primele două locuri vor merge în fazele eliminatorie. În cazul în care două sau mai multe echipe sunt la egaliate de puncte după finalizarea meciurilor din grupă, pentru a accede mai departe se aplică următoarele criterii de departajare: 

 Punctele obținute în toate meciurile din grupă;
 Diferența de gol în toate meciurile din grupă;
 Un număr mai mare de goluri înscrise în toate meciurile din grupă;
 Puncte obținute în grupurile de meciuri dintre echipele în cauză;
 Diferența de gol în grupurile de meciuri dintre echipele în cauză;
 Numărul de goluri înscrise în meciurile de grup dintre echipele în cauză;

Grupa A

|}

Grupa B

|}

Grupa C

|}

Grupa D

|}

Grupa E

 

|}

Grupa F

|}

Grupa G

|}

Grupa H

|}

Faza Eliminatorie

Minifotbal